Blaise Pascal (1623-1662) — físico, matemático, filósofo moralista e teólogo francês
 Pascal (linguagem de programação) — linguagem de programação
 Pascal (unidade) (Pa) — unidade de pressão do Sistema Internacional de Unidades
 Pascal segundo — unidade de viscosidade dinâmica do Sistema Internacional de Unidades
 Princípio de Pascal — princípio físico aplicado à hidráulica enunciado por Blaise Pascal
 Teorema de Pascal — teorema de geometria projectiva enunciado por Blaise Pascal
 4500 Pascal — asteroide
 Páscoa

Desambiguações de antropônimos